Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  Sandy Mayer (semifinali)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Frew McMillan /  Stan Smith (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (quarti di finale)

 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Heinz Günthardt (secondo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (Campioni)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1981